Женис (с  — Победа) — название населённых пунктов в Казахстане:

 Женис — село в Байзакском районе Жамбылской области.
 Женис — село в Казыгуртском районе Туркестанской области.
 Женис — село в Мактааральском районе Туркестанской области.
 Женис — село в Ордабасинском районе Туркестанской области.
 Женис — до 90-х годов название села Маулимбай Коксуского района Алматинской области.
 Женис — до 2011 г название села Алпамыс Жетысайского района Туркестанской области.

Другое 
 «Женис» — казахстанский футбольный клуб.
 Женис, Мирас (род. 2004) — казахстанский футболист.

См. также 
 Победа